Westewitz steht für folgende Orte:

 Westewitz (Großweitzschen), Ortsteil der Gemeinde Großweitzschen, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Westewitz (Petersberg), Ortsteil der Ortschaft Wallwitz der Gemeinde Petersberg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt